Рене́йский — фамилия. Известные носители:

 Ренейский, Анатолий Иосифович (род. 1968) — советский и белорусский гребец-каноист.
 Ренейский, Виктор Иосифович (род. 1967) — советский и белорусский гребец-каноист.